Grand Prix Miguel Indurain 2022 – 73. edycja wyścigu kolarskiego Grand Prix Miguel Indurain, która odbyła się 2 kwietnia 2022 na trasie o długości ponad 203 kilometrów biegnącej wokół miejscowości Estella-Lizarra. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2022
Kolarstwo w Hiszpanii
2022 w Hiszpanii